Суперкубок Польщі з футболу 2004  — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 червня 2004 року між чемпіоном Польщі клубом Вісла (Краків) та володарем кубка Польщі клубом Лех.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на 90minut.pl 

2004
Польща
2004 у польському спорті
Події 11 червня
Червень 2004